La NCAA Division I 2000 si è svolta dal 30 novembre al 16 dicembre 2000: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla University of Nebraska-Lincoln.

Squadre partecipanti

Torneo

Lincoln Regional

Honolulu Regional

Los Angeles Regional

Madison Regional

Final Four – Richmond Coliseum, Richmond

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2000
NCAA Division I (pallavolo femminile)